Kammerhof bezeichnet

Ortschaften:
 Kammerhof (Bernhardswald), eine Ortschaft in der Gemeinde Bernhardswald, Oberpfalz
 Kammerhof (Gemeinde Hofstetten-Grünau), eine Ortschaft und Katastralgemeinde in der Gemeinde Hofstetten-Grünau, Niederösterreich

Bauwerke:
 Kammerhof (Bad Aussee), ein Gebäude in der Stadtgemeinde Bad Aussee, Steiermark
 Kammerhof (Eisenerz), ein Gebäude in der Gemeinde Eisenerz, Steiermark
 Kammerhof (Gmunden), ein Gebäude in der Stadtgemeinde Gmunden, Oberösterreich